Эваут Генеманс ( род. 7 февраля 1985 года, Гаага, Нидерланды) — голландский продюсер, ведущий, певец и актёр.

Генеманс является ведущим детского блока телепередач Z@PP на 3-м нидерландском канале Nederland 3, и его продюсерская компания 'No Pictures Please' производит несколько телевизионных программ.

Карьера  
1 декабря 2011 года  подписал эксклюзивный контракт с  (AVRO), согласно которому он будет выступать в качестве ведущего Детского конкурса песни Евровидение 2012

Телекарьера 
2003 - Vrienden zonder grenzen Teleac/NOT (актёр)
2004-2007 - Zoop Nickelodeon (актёр)
2007–наст. время - Willem Wever NCRV (ведущий)
2007-2008 - Sudokidz NCRV (ведущий)
2007–наст. время - BZT-Show NCRV (ведущий)
2009 - Museumbende AVRO (ведущий)
2009–наст. время - Kinderprinsengrachtconcert AVRO (ведущий)
2009–наст. время - AvaStars LIVE AVRO (ведущий)
2010 - S1NGLE NET 5 (гость)
2010 - Wie wordt Kruimeltje? AVRO (ведущий)
2010–наст. время - Junior Songfestival AVRO (ведущий)
2010 - Junior Sintfestival AVRO (ведущий)
2011 - Zapp live NCRV/Nederland 3 (ведущий)
2011 - Amsterdam Gay Pride AVRO/Nederland 3 (ведущий)
2011 - Onder Wibi's Vleugels AVRO/Nederland 1 (ведущий)
2011 - Gouden televizierringgala AVRO/Nederland 1

Фильмография

Дискография 
"Verliefd"
"Ooh Ooh het voelt zo goed"
"Laat me leven"
"Djeo Ma Djula" (Zoop in Africa)
"India you're like magic to me" (Zoop in India)
"Baila Mi Tango" (Zoop in South America)

Примечания

Ссылки